Nigula kan syfta på följande platser:

Estland 

 Viru-Nigula, by i Lääne-Virumaa, 
 Nigula, Läänemaa, by i Lääne-Nigula kommun i Läänemaa, 
 Nigula, Tartumaa, by i Tartu kommun i Tartumaa
 Niguli, även Nigula, by i Mulgi kommun i Viljandimaa
 Nigula naturreservat, inklusive mossen Nigula raba i Pärnumaa

Robotskapade Estlandförgreningar